Nørreballe er et flertydig stednavn:
 Nørreballe (Faaborg-Midtfyn Kommune) – bebyggelse i Horne Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 Nørreballe (Langeland) – bebyggelse i Tryggelev Sogn
 Nørreballe (Lolland Kommune) – landsby i Østofte Sogn